Falu råg-rut är ett varumärke för ett knäckebröd från Wasabröd. Brödet tillverkades tidigare av Falu spisbrödsfabrik  i Falun, men görs numera i Filipstad. Det är ett hårt rågbröd i form av små "kuddar", vilket gör det lätt att bryta upp i delar. Brödet är populärt runt om i Sverige. Det äts vanligen som smörgås men är även populärt att bryta i bitar och ha i filmjölk.
Kallas Traktormacka i vissa delar av Sverige.
Ingredienser: rågmjöl (fullkorn), havregryn (8,5 %), vatten, jäst, surdegspulver, bakmalt, salt.

Knäckebröd
Varumärken för dagligvaror
Svenska bröd